ADJ steht für:
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junggärtner e. V.
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junglehrer im Verband Bildung und Erziehung
 Flughafen Marka International (Marka International Airport), ein Flughafen östlich von Amman, Jordanien nach dem IATA-Code

Unternehmen:
 ADJ, US-amerikanischer Hersteller von Lichtequipment 
 ADJ (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Automobilhersteller

Adj bzw. Adj. steht für:
 Adjektiv, eine Wortart
 Adjunkt
 Adjutant (auch Adjutantur), militärischer Rang

adj bzw. adj. steht für:
 adjektivisch

Mathematik:
 adjazent, „benachbart“ in der Graphentheorie
 Adjungierte Matrix
 Adjunkte

ADJ